

Sigle 
 Partidul Național Liberal (Partito Nazionale Liberale) – partito politico rumeno
 Prodotto nazionale lordo
 Programmazione neuro linguistica - approccio pseudoscientifico alla comunicazione
 Programmazione non lineare

Codici 
 PNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pantelleria (Italia)

Musica 
 PNL – gruppo musicale francese

Altri progetti